Владимир Ильич Тютюгин (14 октября 1947, Бугульма, Татарская АССР, СССР) — советский и украинский правовед, кандидат юридических наук (1975), доцент, заведующий кафедрой уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Научный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины. Был членом Научно-консультативного совета Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Биография 
Родился 14 октября 1947 года в городе Бугульма Татарской АССР в семье служащих.

В 191 году окончил Харьковский юридический институт.

В марте 1975 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук «Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву» (специальность 12.00.08).

Деятельность 
 1971—1974 гг. — аспирант кафедры уголовного права Харьковского юридического института. Научный руководитель Марк Игоревич Бажанов.
 1974—1976 гг. — ассистент кафедры уголовного права Харьковского юридического института.
 1976—1978 гг. — старший преподаватель кафедры уголовного права Харьковского юридического института.
 1978—2007 гг. — доцент кафедры уголовного права Харьковского юридического института.
 С 2007 г. — профессор кафедры уголовного права Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».
С 2008 г.  исполняющий обязанности, а с 2016 г. — заведующий кафедрой уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
 Член Харьковской областной коллегии адвокатов.
 29 июля 2022 года стал фигурантом ДТП в результате которого погибла женщина.

Научная деятельность 
В. И. Тютюгин опубликовал более 210 научных работ, учебников, научно-практических, учебных и учебно-методических пособий, сборников материалов судебной практики. Является автором (соавтором) 6 монографий, членом авторского коллектива 12-ти изданий учебников по Общей и Особенной частям уголовного права Украины, 7-ми изданий научно-практических комментариев Уголовного кодекса Украины 2001 г., составитель 7-ми сборников материалов судебной практики по уголовным делам (2005—2016). Главными направлениями научных исследований профессора В. И. Тютюгина являются проблемы института множественности (повторности, совокупности и рецидива) уголовных правонарушений, системы и видов наказаний, вопросы назначения наказания, освобождения от наказания и его отбывания, погашения и снятия судимости, проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере служебной деятельности, профессиональной деятельности, связанной с оказанием публичных услуг, квалификации уголовных правонарушений против правосудия, и иные вопросы уголовно-правовой науки и практики применения уголовного законодательства. Под научным руководством В. И. Тютюгина защищено 12 кандидатский диссертаций, он является научным консультантом по докторской диссертации.

Основные работы 
 Тютюгин В. И.  Назначение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уч. пособие. — Х.: Юрид. ин-т, 1976. — 37 с.
Тютюгин, В. И. Условно-досрочное освобождение от наказания. — Х. : Юрид. ин-т, 1981. — 68 с.
 Тютюгин, В. И. Лишение права занимать определённые должности как вид наказания по советскому уголовному праву : монография. — Х.  : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. — 145 с.
Тютюгин В. И. Дополнительные наказания: назначение, освобождение от наказания, погашение судимости :  Депонировання рукопись. — М.: ИНИОН СССР, 1987. — 294 с.
 Тютюгін, В. І. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів та за кількома вироками: курс лекций. — Х. : УЮА, 1992. — 24 с.
 Тютюгін, В. І. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: курс лекций. — Х. : УЮА, 1993. — 19 с.
 Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покараня: монография. — Х. : ФІНН, 2008. — 336 с.
 Тютюгін В.І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : монография / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. — Х. : ФІНН, 2010. — 256 с.
 Злочини проти правосуддя: навч. посіб. / за заг. ред.: В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. — Х. : Право, 2011. — 160 с.
Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. — Х.: Право, 2014. — 232 с.
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій , В. І. Борисов та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2017. – 1064 с.
Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини) : посіб. для підгот. до зовнішнього незалежного оцінювання / В. І. Тютюгін, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – Харків : Право, 2020. – 322 с.

Награды и премии 
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2004).
 Благодарность Председателя Харьковской областной государственной администрации (2008).
Почетные грамоты и благодарности от Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины, Государственной судебной администрации Украины, Харьковской областной государственной администрации (2008—2017).
 Лауреат премии имени Ярослава Мудрого в номинации «За выдающиеся заслуги в сфере подготовки юридических кадров» (2012).
Почетное звание Заслуженный юрист Украины (2014).

Примечания

Ссылки 
 Электронный каталог публикаций Тютюгина В. И.
 Харьковская областная коллегия адвокатов, Тютюгин Владимир Ильич
 ProfOlimp.com, Тютюгин Владимир Ильич
 Персоналії юристів, Тютюгін Володимир Ілліч
Специалисты по уголовному праву
Адвокаты Украины
Преподаватели вузов Харькова
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Адвокаты по алфавиту
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы СССР
Юристы Украины
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Персоналии:Харьковский юридический университет
Авторы учебников права
Авторы энциклопедий и словарей
Профессора
Заслуженные юристы Украины